Trausch est un patronyme porté notamment par :

 Gilbert Trausch (1931-2018), historien luxembourgeois ;
 Jean Trausch (1918-1964), prêtre missionnaire luxembourgeois.